ФК Слован Либерец () је чешки фудбалски клуб из Либереца, који се такмичи у Првој лиги Чешке Републике. Један је од најуспешнијих чешких клубова од распада Чехословачке са 3 освојене шампионске титуле првака државе и два национална купа.

Трофеји 
 Прва лига Чешке Републике : 3
 2002, 2006, 2012
 Куп Чешке Републике : 2
 2000, 2015

Слован Либерец у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба

С